Agami peut faire référence à :
 Agami, oiseaux terrestres de la famille des Psophiidae, ou psophiidés ;
 Agami, village du Cameroun.